François Dortet de Tessan (1760-1847) : homme politique français;
 François Dortet de Tessan (1883-1944) : journaliste, écrivain et homme politique français;
 Pierre Dortet de Tessan (1725-1808) : officier d'infanterie français;
 Urbain Dortet de Tessan (1804-1879) : officier de marine français.